Das Virginia Slims of California 1988 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 12. bis zum 21. Februar 1988 statt. Die US-Amerikanerin Martina Navratilova holte sich zum dritten Mal den Titel. Auch im Doppel war sie an der Seite ihrer Landsfrau und Veteranin Rosemary Casals erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Oakland